В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Sarasota 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrici Кріс Еверт і Івонн Гулагонг виграли титул, у фіналі перемігши пару Торі Фрец і Сесі Мартінес 6-2, 6-2.

Сіяні пари 

 Ольга Морозова /  Бетті Стов (чвертьфінал)
 Леслі Гант /  Керрі Гарріс (1-ше коло)

 Патті Гоган /  Шерон Волш (1-ше коло)
 Кріс Еверт /  Івонн Гулагонг (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Sarasota